ASB Classic 2023 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 oraz ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2023 z cyklu Auckland Open rozgrywany od 2 do 14 stycznia 2023 roku w Auckland na kortach twardych.

Turnieje

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2023 w tenisie ziemnym
2023
2023 w Nowej Zelandii